Ken, ken
 Կ – piętnasta litera alfabetu ormiańskiego
 ken – typ miecza japońskiego
 ken – japońska jednostka długości
 Ken – lalka z zestawu Barbie firmy Mattel
 Ken Kitamura – japoński gitarzysta i wokalista

 KEN
 KEN – Komisja Edukacji Narodowej
 KEN – oznaczenie Alei Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
 kod IATA portu lotniczego Kenema w Sierra Leone
 Kantonsschule Enge
 Kenia w standardzie ISO 3166-1 alfa-3